Alfonso Failla – politico e anarchico italiano
 Clayton Failla – calciatore maltese
 Fabrizio Failla – giornalista sportivo italiano
 Francesco Maria Guerrieri Failla – poeta e patriota italiano
 Gioacchino Failla – fisico italiano
 Giuseppe Failla – militare e partigiano italiano
 Luigi Failla Tedaldi – entomologo italiano
 Salvatore Enrico Failla – musicologo, musicista e compositore italiano
 Vincenzo Failla – attore, musicista e cantante italiano
 Virgilio Failla – giornalista, partigiano e politico italiano